Floris Adriaan van Hall (schout) (1736–1808), Nederlands schout, notaris, ambachtsheer en stamvader van de familie Van Hall.
Floris Adriaan van Hall (politicus) (1791–1866), Nederlands jurist en staatsman.